

Geografia
 Île Perrot – isola canadese
 L'Île-Perrot – comune (city) canadese del Québec, regione amministrativa di Montérégie

Persone 
 Claude Perrot – sciatore alpino francese
 Charles Perrot – biblista e presbitero francese
 Ernest Perrot De Thannberg – patriota e militare francese
 Franck Perrot – biatleta francese
 Georges Perrot – archeologo, grecista e accademico francese
 John Perrot – Lord luogotenente d'Irlanda
 Jules Perrot – ballerino e coreografo francese
 Kim Perrot – cestista statunitense
 Michelle Perrot – storica e docente francese
 Nicolas Perrot d'Ablancourt – traduttore e scrittore francese
 Perrot de Neele – troviero e letterato artesiano
 Romain Perrot –  musicista, artista, cantautore e rumorista francese
 Stéphan Perrot – ex nuotatore francese

Altro 
 Bretonische Waffenverband der SS Bezzen Perrot – corpo di volontari bretoni

Pagine correlate 
Pierrot (disambigua)